Серга (сережка) — прикраса.
 Серга — м'ясистий відросток під шиєю у деяких птахів, а також у кіз та овець.
 Серга — пристрій, звичайно у вигляді кільця або напівкільця для підвішування або з'єднання різних предметів:
 Серга — розмовна назва такелажної скоби.

Топонім 

 Серга — село в Естонії
 Серга (, ) — річка в Росії і Фінляндії

Див. також 
 Верхні Серги — селище в Росії
 Нижні Серги — місто в Росії
 «СерьГа» — російський рок-гурт
 Сережка — суцвіття